Huisman ist der Familienname folgender Personen:
 Daan Huisman (* 2002), niederländischer Fußballspieler
 Dithmar Huisman (1764–1822), niederländischer Ethnologe, reformierter Theologe und Kirchenhistoriker
 Duncan Huisman (* 1971), niederländischer Rennfahrer
 Georges Huisman (1889–1957) französischer Politiker
 Hellen Huisman (* 1937), niederländische Synchronsprecherin, u. a. Sesamstraße
 Hendrikus Josephus Huisman (* 1951), niederländischer TV-Moderator, u. a. Miniplaybackshow
 Josje Huisman (* 1986), niederländische Sängerin, Tänzerin, Moderatorin und Schauspielerin
 Jotje Huisman (1922–2000), niederländischer Kunstmaler, Zeichner und Cartoonist
 Loek Huisman (1926–2017), niederländisch-deutscher Drehbuchautor
 Marc Huisman, deutscher American-Football-Spieler
 Margriet Huisman (* 1983), niederländische Squashspielerin
 Mariska Huisman (* 1983), niederländische Eisschnellläuferin und Speedskaterin
 Michiel Huisman (* 1981), niederländischer Schauspieler
 Patrick Huisman (* 1966), niederländischer Rennfahrer, insbesondere im Porsche Supercup
 Richard Allen Huisman (* 1969), US-amerikanischer Baseball-Profi
 Robin Huisman de Jong (* 1988), niederländischer Fußballspieler
 Sjoerd Huisman († 2013), niederländischer Eisschnellläufer und Inlinespeedskater

Huisman steht außerdem für:
 Jopie Huisman Museum, niederländisches Kunstmuseum
 Royal Huisman Shipyard, niederländische Werft
 Huisman Equipment, niederländischer Kranhersteller

Siehe auch:
 Huismann
 Huysmans, Huismans